Loménie ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Charles de Loménie de Brienne (1727–1794), französischer Politiker und Kleriker
 Louis-Marie-Athanase de Loménie, Comte de Brienne, (1730–1794), französischer Offizier und Politiker
 Louis de Loménie (Louis-Léonard de Loménie; 1815–1878), französischer Literaturwissenschaftler, Biograf und Essayist